«GSLV» (, ракета-носитель для запусков геосинхронных спутников) — семейство одноразовых индийских ракет-носителей, предназначенных для выведения полезной нагрузки на геостационарную орбиту (ГСО).

Ракета-носитель «GSLV Mk.I» имела криогенную третью ступень российского производства: кислородно-водородный блок «12КРБ» с жидкостным двигателем  Возражения США, основанные на  (РКРТ), воспрепятствовали подписанному в 1991 году соглашению России и Индии о передаче технологии, которая бы позволила такое производство. В 1995 году российской стороной в лице Главкосмоса были проданы только криогенные третьи ступени. Россия присоединилась к РКРТ в 1995 году.

Ракета-носитель «GSLV Mk.II» имеет идентичную ступень индийского производства.

Ракета-носители «GSLV Mk.II» и «GSLV Mk.III» (переименованная в дальнейшем в LVM3) разработки Индийской Организации Космических Исследований (ИОКИ) предназначены для уменьшения иностранной зависимости Индии в выводе тяжёлых грузов на орбиту и исследовательских программ.

На данный момент, «LVM3» является ракетой-носителем, которую намерены использовать для индийской программы пилотируемых космических полетов.

Конструкция

Боковые ускорители 
Располагаются сбоку от центрального.

Первая ступень

Вторая ступень

Третья ступень

Версии

Mk.I(a)

Mk.I(b)

Mk.I(c)

Mk.II

Запуски

См. также 
 LVM3
 Индийская организация космических исследований

Примечания

Ссылки 

 Российско-индийские работы по носителю GSLV, Ноябрь 2002 года, Новости космонавтики

Ракеты-носители Индии